Ryosuke Irie, Japans zwemmer
Tadashi Irie, Japans crimineel
Toru Irie, Japans voetballer